Музей одной картины имени Г. В. Мясникова — государственный музей в г. Пензе, филиал Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого.

Открыт 12 февраля 1983 года.

О музее 

Уникальный, единственный в России и мире музей такого рода. Он не имеет постоянной экспозиции. Вниманию посетителей (зал рассчитан на 37 мест) представляется одно единственное живописное полотно, подробный рассказ о котором предваряет слайд-фильм о жизни и творчестве художника. Сеанс длится 45 минут. Он включает в себя слайд-фильм, рассказывающий о культуре той эпохи, когда жил и творил художник. По слайдам зрители знакомятся с творчеством мастера, его наиболее значительными произведениями. По завершении фильма открывается занавес и взору публики предстаёт картина, показ которой также сопровождается пояснительным текстом и музыкой.

Все литературно-музыкальные композиции поставлены по сценариям московского писателя В. И. Порудоминского режиссёром Л. Б. Веледницкой. Текст читали ведущие актёры столичных театров: Михаил Ульянов, Олег Ефремов, Олег Табаков, Ростислав Плятт и др. Режиссёр-постановщик слайд-фильмов: В. П. Сазонов.

Музей расположен в здании, являющемся памятником архитектуры второй половины XIX века.

Автор идеи и инициатор создания музея — Георг Васильевич Мясников (1926—1996), второй секретарь Пензенского обкома КПСС. 6 марта 2002 музею было присвоено его имя, а на здании музея открыта мемориальная доска, посвященная Г. В. Мясникову. После открытия этого музея, по мнению академика Д. С. Лихачёва, начался «пензенский музейный ренессанс».

В январе 2013 года был закрыт на переоснащение новыми мультимедийными технологиями и ремонт. Ежедневно, кроме четверга, в 13:00 в обязательном порядке проводится сеанс для одиночных посетителей.

По версии российского издания журнала «Forbes» (2011) музей входит в число шести примечательных музеев мира (под № 3), посвященных одной вещи, которые заслуживают внимания каждого.

Экспозиции музея 
С 1983 года в музее всего выставлялись 20 картин и одна икона:
 В. И. Суриков «Взятие снежного городка» (из собрания Государственного Русского музея) (в 1983 г.)
 Н. Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (из собрания Государственного Русского музея) (в 1983 г.)
 П. А. Федотов «Сватовство майора» (из собрания Государственного Русского музея) (в 1984 г.)
 А. А. Пластов «Весна» (из собрания Государственной Третьяковской галереи) (в 1984 г.)
 В. Попков «Шинель отца» (из собрания Государственной Третьяковской галереи) (в 1985 г.)
 И. Я. Репин «Вечорницы» (из собрания Государственной Третьяковской галереи) (в 1985 г.)
 И. И. Шишкин «Корабельная роща» (из собрания Государственного Русского музея) (в 1986 г.)
 Тициан «Портрет молодой женщины» (из собрания Государственного Эрмитажа) (в 1987 г.)
 К. С. Петров-Водкин «После боя» (из собрания Музея Вооружённых Сил) (в 1987 г.)
 В. Л. Боровиковский «Портрет князя Куракина» (из собрания Государственного Русского музея) (в 1988 г.)
 А. К. Саврасов «Весенний день» (из собрания Владимирского художественного музея) (в 1989 г.)
 Рембрандт и Ян Викторс «Авраам и три ангела» (из собрания Государственного Эрмитажа) (в 1990 г.)
 В. М. Васнецов «Ковёр-самолет» (из собрания Нижегородского художественного музея) (в 1991 г.)
 И. И. Левитан «Октябрь» (из собрания Самарского художественного музея) (в 1992 г.)
 Б. М. Кустодиев «Портрет Ф. И. Шаляпина» (из собрания Государственного Русского музея) (в 1994 г.)
 Икона Казанской Божией Матери (из собрания Пензенской епархии) (в 2005—2009 гг.)
 И. И. Шишкин «Лес-осинник» (из собрания Пензенской картинной галереи) (в 2009—2013 гг.)
 Денис Санталов (Пенза, современный художник) «Храм строится…» (в 2013—2015 гг.)
 Франц Винтерхальтер «Портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой» (из собрания Пензенской картинной галереи) (в 2015—2016 гг.)
 К. Д. Флавицкий «Княжна Тараканова» (авторское повторение из собрания Пензенской картинной галереи) (в 2016—2017 гг.)
 И. К. Макаров «Девочки-сёстры (Портрет Лизы и Наташи Араповых)» (из собрания Пензенской картинной галереи) (в 2017—2018 гг.)
 И. Е. Репин «Портрет священника Г. С. Петрова» (из собрания Пензенской картинной галереи) (в 2018—2019 гг.)
 И. К. Айвазовский «Приморский город. Вид Ялты» (из собрания Пензенской картинной галереи) (с 2019 г.)

Примечания

Литература 
 Пензенская энциклопедия. М., 2001.
 Смирнова Н. Только один музей // Советский музей. 1986. № 3.
 Сазонов В. П. Музей одной картины // Museum (ЮНЕСКО). 1986. № 152.

Ссылки 
 Пензенский музей одной картины на сайте «Музеи России»
 Здание музея на карте Пензы с панорамой
 Музей одной картины им. Г. В. Мясникова на сайте Правительства Пензенской области
 Музей одной картины на сайте III летней Спартакиады учащихся России, проходившей в Пензе
 Обновление экспозиции единственного в мире музея одной картины, телеканал «Экспресс», 25.02.2009

Видео 
 
 

одной картины имени Г. В. Мясникова
Музеи Пензы
Появились в 1983 году в России